Sociedade em comandita simples - tipo de sociedade empresarial.
 Sociedade em comandita por ações - tipo de sociedade empresarial.